La Prvi razred 1936./37. (in lingua italiana prima classe 1936-37), in cirillico Први разред 1936./37., fu la diciottesima edizione della massima divisione delle varie sottofederazioni (podsaveze) in cui era diviso il sistema calcistico del Regno di Jugoslavia.

Questa fu la terza edizione della Prvi razred come seconda divisione: le vincitrici delle varie sottofederazioni non si sarebbero sfidate per il titolo, bensì per la promozione al Državno prvenstvo (campionato nazionale) della stagione successiva.

Sottofederazioni

Lubiana

Zagabria

Osijek

Subotica

Gruppo Subotica
Primi due:  e

Gruppo Danubio
Vincitore:

Gruppo Tibisco
Vincitore: Jugosloven Senta

Gruppo Bačka centrale
Vincitore:

Girone finale

Novi Sad

Petrovgrad
 In questa stagione, i club del Banato sono classificati per la prima fase della competizione in sette gironi: Petrovgrad, provincia di Petrovgrad, Velika Kikinda, provincia di Velika Kikinda, Pančevo, provincia di Pančevo, Vršac. Le migliori 10 squadre accedono alla fase finale.

Prima fase
 PETROVGRAD CITTÀ: RSK Borac 12 (45:21), ŽSK 12 (26:16), Švebiše 12 (23:19), Vojvodina 10, Obilić 9, Radnički 5 punti.
 PETROVGRAD PROVINCIA:: Građanski (Jaša Tomić) 8, Slavija (Andrejevac) 7, Vojvodina (Perlez) 5, Banat (Srpski Elemir) 4 punti.

Fase finale

Belgrado

Banja Luka

I gruppo (Banja Luka)

Fase finale

Sarajevo

Spalato
 L'AŠK ha disputato la parte autunnale del torneo, ma nel marzo 1937 è confluito nel Vuk ed i suoi risultati sono stati cancellati. Al suo posto è stato inserito il Nada, che così ha partecipato alla sola fase primaverile.

Cettigne

Kragujevac

Niš

Skopje

Spareggi 
 Le vincitrici delle 14 sottofederazioni nella stagione 1936-37 si sfidano per un posto nel Državno prvenstvo 1937-1938.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.06.1937|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.06.1937

|colspan="5"  align=center| esentati:  e 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| QUARTI DI FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.06.1937|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.06.1937

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.07.1937|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.07.1937

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.07.1937|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.07.1937

  ammesso al campionato nazionale.

Note

Voci correlate 
 Državno prvenstvo
 Državno prvenstvo 1936-1937
 Jugokup 1936

Collegamenti esterni 
 Campionato nazionale 1936-1937 su exyufudbal
 Prima classe 1936-1937 su exyufudbal
 Campionati 1929-1944 su fsgzrenjanin
 Campionati 1931-1940 su claudionicoletti
 

Calcio nel 1936
Calcio nel 1937
Campionato jugoslavo di calcio